Arka bezeichnet:

 Arka, Gemeinde in Ungarn
 Arka (Chabarowsk), Ort in der Region Chabarowsk in Russland
 Arka (Ochota), Nebenfluss der Ochota in Russland
 antiker Name der Stadt Arqa im Libanon

Siehe auch:
 Arca